André Le Fèvre – calciatore olandese
 Anne Le Fèvre Dacier – traduttrice e filologa francese
 Jean Le Fèvre – astronomo francese
 Jean Le Fèvre – cardinale e vescovo cattolico francese
 Jean Le Fèvre – scrittore e traduttore francese
 Jean Le Fèvre – storico francese
 Jean Le Fèvre – vescovo cattolico, abate e ambasciatore francese
 Jean Bruno Wladimir François-de-Paule Le Fèvre d'Ormesson – scrittore e giornalista francese
 Louis Chantereau Le Fèvre – scrittore e storico francese
 Olivier Lefèvre d'Ormesson – politico francese
 Tanneguy Le Fèvre – filologo e traduttore francese